Новоюрьево — название населённых пунктов в России:

 Новоюрьево — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Новоюрьево — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.